

Aziende 
 B.F. – holding che controlla interamente Bonifiche Ferraresi

Sigle 
 Björt Framtíð (Futuro Luminoso) – partito politico islandese
 BF- (Bottom Feeder, anche RDTA BF), Atomizzatore Rigenerabile da Dripper alimentato con serbatoio separato di tipo squonker, accessorio per l'utilizzo della sigaretta elettronica, e più in generale per lo SVAPO (Vaping). È una delle tipologie di RBA (Re-Builtable Atomizer, Atomizzatore Rigenerabile).

Codici 

 BF – Codice vettore IATA per Bluebird Cargo (Islanda)
 BF – codice ISO 3166-1 del Burkina Faso

Informatica 
 .bf – dominio di primo livello del Burkina Faso
 BF – abbreviazione di Brainfuck, linguaggio di programmazione

Sport 

BF – nel statistiche del baseball, battitori affrontati (batters faced)